Toccata steht für:

 eine musikalische Form des Namens Toccata

sowie einzelne Musikwerke (Toccaten), wovon besonders bekannt sind:

 Toccata und Fuge d-Moll BWV 538 von Johann Sebastian Bach
 Toccata und Fuge d-Moll BWV 565 von Johann Sebastian Bach,
 Toccata, Adagio und Fuge C-Dur, BWV 564 von Johann Sebastian Bach,
 Toccata und Fuge F-Dur BWV 540 von Johann Sebastian Bach,
 Toccata C-Dur von Robert Schumann,
 Toccata von Sergei Prokofjew 
 Toccata von Aram Chatschaturjan.
 Toccata (Lied), Song auf dem Album Brain Salad Surgery der britischen Progressive-Rock-Band Emerson, Lake and Palmer

Darüber hinaus wird der Ausdruck verwendet in:
 Toccata Classics, einem Plattenlabel für klassische Musik
 Toccata (Software), Notensatzprogramm
 Toccata (Zeitschrift), eine Musikzeitschrift zu Alter Musik